Glossopteris est un nom de genre attribué à plusieurs types de plantes.

 Glossopteris Brongn. est un genre de plantes fossiles. Celles-ci appartiennent au groupe éteint des Pteridospermatophyta.
 Glossopteris Raf. est un nom rejeté de genre de fougères, synonyme d’Asplenium. Ce dernier est un genre de fougères actuelles de la famille des Aspleniaceae.
 Glossopteris J.Agardh est un nom rejeté de genre d'algue, synonyme de Cladodonta. Ce dernier est un genre d’algues rouges actuelles de la famille des Delesseriaceae.

Genre de plantes (nom scientifique)
Synonyme de genre d'algues rouges (nom scientifique)